

Localidades 

Lost Creek (Texas)
Lost Creek (Virgínia Ocidental)

Ou ainda:
La Paloma-Lost Creek

Desambiguação